Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Deseta sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 1. oktobra 2014. do 6. maja 2015. godine. Na početku ove se Dženifer Lav Hjuit je zamenila Džin Triplhorn koja je napustila glavnu postavu na kraju prošle sezone. Na kraju ove sezone je Dženifer Lav Hjuit napustila glavnu postavu zbog porodiljskog odsustva, međutim, kako je najavljeno, vratiće se u seriju na početku dvanaeste sezone. Deseta sezona je jedina sezona u celoj seriji koja je počela sa emitovanjem u oktobru.

Uloge 

 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Dženifer Lav Hjuit kao Kejt Kalahan
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2014.
Сезоне телевизијских серија 2015.